Supercoppa italiana 2001 byl třináctý ročník soutěže o trofej Supercoppa italiana, tedy o italský fotbalový Superpohár. Střetly se v něm týmy AS Řím jakožto vítěz Serie A ze sezony 2000/01 a celek AC Fiorentina, který se ve stejné sezoně (tj. 2000/01) stal vítězem italského fotbalového poháru Coppa Italia.

Zápas se odehrál 19. srpna 2001 v italském městě Řím na Stadio Olimpico. Zápas vyhrál a poprvé získal tuhle trofej klub AS Řím.

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 Supercoppa italiana

Supercoppa italiana
Zápasy AS Řím
Zápasy Fiorentiny
Fotbal v Itálii v roce 2001